Fairchild kan avse:

Företag 
 Fairchild Aircraft, en tidigare amerikansk flygplantillverkare.
 Fairchild Semiconductor, en amerikansk halvledartillverkare.

Platser 
 Fairchild Beach, en strand på ön Heard Island i Heard- och McDonaldöarna
 Fairchild Creek (vattendrag i Kanada)
 Fairchild Peak, en bergstopp i Antarktis

Personer 
 Barbara Fairchild, född 1950, amerikansk country- och gospelsångare
 Cade Fairchild, född 1989, amerikansk ishockeyspelare
 Charles S. Fairchild, 1842–1924, amerikansk politiker
 Lucius Fairchild, 1831–1896, amerikansk general och politiker
 Morgan Fairchild, född 1950, amerikansk skådespelerska